Pražské Předměstí (Prager Vorstadt) bezeichnet in Tschechien
* Pražské Předměstí (Bílina), Ortsteil von Bílina, Okres Teplice
 Pražské Předměstí (Hradec Králové), Ortsteil von Hradec Králové, Okres Hradec Králové
 Pražské Předměstí (Jaroměř), Ortsteil von Jaroměř, Okres Náchod
 Pražské Předměstí (Jičín), Ortsteil von Jičín, Okres Jičín
 Pražské Předměstí (Písek), Ortsteil von Písek, Okres Písek
 Pražské Předměstí (Vysoké Mýto), Ortsteil von Vysoké Mýto, Okres Ústí nad Orlicí
 Pražské Předměstí (Čáslav), Vorstadt von Čáslav, Okres Kutná Hora 
 Pražské Předměstí (České Budějovice), Vorstadt von České Budějovice, Okres České Budějovice
 Pražské Předměstí (Jindřichův Hradec), Vorstadt von Jindřichův Hradec, Okres Jindřichův Hradec
 Pražské Předměstí (Nový Bydžov), Vorstadt von Nový Bydžov, Okres Hradec Králové
 Pražské Předměstí (Slaný), Vorstadt von Slaný, Okres Kladno
 Pražské Předměstí bzw. Kolín II, Ortsteil von Kolín, Okres Kolín
 Pražské Předměstí bzw. Beroun-Závodí, Ortsteil von Beroun, Okres Beroun
 Pražské Předměstí bzw. Nové Město (Rokycany), Ortsteil von Rokycany, Okres Rokycany
 Pražské Předměstí bzw. Klatovy II, Ortsteil von Klatovy, Okres Klatovy
 Pražské Předměstí, jetzt Východní Předměstí, Ortsteil von Plzeň, Okres Plzeň-město